Le domaine public peut faire référence :
 au domaine public qui regroupe les biens intellectuels qui ne sont plus protégés par les diverses lois liées au droit de la propriété intellectuelle au terme d'un certain délai variable ;
 à sa transposition dans le droit positif français ;
 au domaine public en droit civil français, l'ensemble des choses ne pouvant faire l’objet de droit de propriété et qui sont donc déclarées res communis ;
 au domaine public en droit public français, un régime juridique particulier auquel sont soumis certains biens des personnes morales de droit public ;
 à l'hebdomadaire suisse francophone intitulé Domaine public.